Los eller LOS kan syfta på:

 Los, ort, Ljusdals kommun
 Los socken – socken i Hälsingland och Dalarna
 Los landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1970
 Los församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2002
 Los kyrka – en kyrkobyggnad i Los
 Los distrikt – ett distrikt i Ljusdals kommun och Gävleborgs län 2016–
 Los koboltgruva – en gruva

LOS – är en akronym för Land of Smiles, vilket är ett smeknamn för Thailand.